42e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 42e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid